Das Abierto Mexicano Telcel 2012 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Acapulco. Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2012. Das Turnier fand vom 27. Februar bis 3. März 2012 statt. In der gleichen Woche fanden die BMW Malaysian Open in Kuala Lumpur statt, das ebenfalls zur International Turnier der WTA Tour 2012 zählte.

Im Einzel bezwang die drittgesetzte Italienerin Sara Errani ihre an Nummer zwei gesetzte Landsfrau Flavia Pennetta in drei Sätzen mit 5:7, 7:62 und 6:0. Im Doppel setzte sich das topgesetzte italienische Duo Sara Errani und Roberta Vinci gegen das an Nummer zwei gesetzte spanische Duo Lourdes Domínguez Lino und Arantxa Parra Santonja klar in zwei Sätzen mit 6:2, 6:1 durch.

Das Turnier 2012 wurde von den italienischen Spielerinnen dominiert. Alle drei topgesetzten Spielerinnen aus Italien konnten das Halbfinale im Einzel erreichen. Sowohl der Einzeltitel als auch der Doppeltitel – zusammen mit ihrer Partnerin Vinci, die sie im Halbfinale des Einzelwettbewerbs geschlagen hatte – gingen an Errani, die damit nach über dreieinhalb Jahren ohne Titelgewinn ihren dritten WTA-Turniertitel gewinnen konnte. Im Doppel war es bereits der sechste Titelgewinn zusammen mit ihrer Dauerpartnerin Vinci, der neunte auf der WTA-Tour insgesamt.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Acapulco